

Patronyme 

 Azer Zeynalov (né en 1964), chanteur d'opéra azerbaïdjanais ;
 Djahanguir Zeynalov (1865-1918), acteur azerbaïdjanais et fondateur du théâtre national réaliste azerbaïdjanais.